

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 La provincia de La Pampa, ubicada en el centro del país Argentina.
 La comuna y localidad de La Pampa, en la provincia de Córdoba.
 La localidad de Abra Pampa, en la provincia de Jujuy.
 La localidad de Mira Pampa, partido de Rivadavia, provincia de Buenos Aires.
 La localidad de Pampa Alta, en el departamento Deseado, provincia de Santa Cruz.
 La Pampa húmeda, región de praderas dedicada al cultivo intensivo en Argentina.
 La Pampa Ondulada, subregión ecológica de la Pampa húmeda caracterizada por su relieve ondulado.
 La Pampa Deprimida, subregión ecológica de la Pampa húmeda que, cuyo nombre lo indica, se encuentra más baja que el resto de la región pampeana.
 La Pampa alta o Pampa Occidental: se trata del sector más occidental, elevado y seco de la región pampeana.

Bolivia 
 La localidad de Pampa Aullagas, en el departamento de Oruro.
 La localidad de San Lorenzo de Pampa, en el departamento del Beni.
 La localidad y municipio de Papel Pampa, en el departamento de La Paz.
 Una región llamada Pampas en el departamento del Beni.

Chile 
 La Pampa del Tamarugal, ubicada en el desierto de Atacama.

Estados Unidos 
 La ciudad de Pampa, en el estado de Texas.

Perú 
 La ciudad de Pampas, en la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica.
 El distrito de Pampas, en el departamento de Huancavelica.
 La ciudad de Pampas Grande, en la provincia de Huaraz, en el departamento de Áncash.
 El distrito de Pampas Grande, en la Provincia de Huaraz, en el departamento de Áncash.
 El distrito de Pampas Chico, en la Provincia de Recuay, en el departamento de Áncash.
 El distrito de Pampas, en la Provincia de Huaraz, en el departamento de Áncash.
 El centro poblado de Pampas, capital del Distrito de Luis Carranza, en el departamento de Ayacucho.

Regiones naturales y terrenos 
 A la llanura pampeana, la vasta planicie que ocupa la superficie del centro-este de Argentina, todo el Uruguay y el estado más austral de Brasil, Río Grande del Sur. Se sitúa entre los ríos Paraná, de la Plata y el Océano Atlántico.
 Terreno cubierto de pastos y sin árboles, en América del Sur. Etimológicamente, proviene del quechua.
 Pampa (geobotánica)
 A la Región pampeana

Además 
 El nombre genérico dado a varias etnias pampas, antiguos pobladores de la región pampeana, los españoles les dieron el nombre de "pampas" por habitar la Pampasia o grandes llanos y praderas del Cono Sur.
 Al avión militar argentino I.A. 63 Pampa.
 Al vapor Pampa de la Armada Argentina.
 A la vaca clonada Pampa o a alguna otra de la Dinastía Pampa.
 Al poeta hindú en lengua canaresa apodado Pampa (902-975), autor del celebérrimo Vikramarjuna Vijaya.
 Al tractor agrícola argentino tractor Pampa.
 A Pampas XV, equipo argentino de rugby.

Véase también

 

Toponimia quechua